P7, P 7  eller P-7 kan syfta på:

P7 Sisuradio – en sverigefinsk radiokanal.
P 7 Revinge – ett pansarförband inom svenska armén sedan 1963, se Södra skånska regementet.
 P 7 – ett flygplan i svenska flygvapnet, se Saab L 10